Bree může znamenat:
 Bree (Belgie) – obec v Belgii
 Brí – fiktivní mluvící kůň z knižní série Letopisy Narnie
 Hůrka (Středozem) – fiktivní vesnice ve Středozemi v díle J. R. R. Tolkiena